Схеффер () — фамилия.
 Схеффер, Аугюст (1898—1952) — нидерландский тяжелоатлет.
 Схеффер, Рудольф Херман Христиан Карел (1844—1880) — нидерландский ботаник, директор Богорского ботанического сада.
 Де Хоп Схеффер, Яп — нидерландский политик, генеральный секретарь НАТО (2004—2009).